Osoby o tym nazwisku:
 Bobby Kohlrausch – niemiecki kierowca i konstruktor wyścigowy
 Friedrich Kohlrausch – niemiecki fizyk
 Otto Kohlrausch – niemiecki lekarz i chirurg